

Cinema 
 Stato di grazia (State of Grace) – film del 1990 diretto da Phil Joanou

Musica 
 State of Grace – gruppo musicale diventato poi Good Riddance
 State of Grace – singolo di Tia Carrere del 1993
 State of Grace – traccia dell'album Far from Home dei Traffic del 1994
 State of Grace – album degli Street Dogs del 2008
 State of Grace – singolo di Taylor Swift del 2012

Televisione 
 State of Grace – serie televisiva statunitense
 Missione compiuta (State of Grace) – episodio della prima stagione della serie televisiva Joan of Arcadia